Eventyr paa Fodrejsen er en film fra 1912 instrueret af August Blom efter manuskript af Nicolai Brechling.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Film fra Danmark (administrationskategori)
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1912